James Tolmie est un nom pouvant désigner:

 (1855-1917), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1862-1939), homme politique australien du Queensland
 (1862-1938), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Tolmie, James